Kobus ist der Familienname folgender Personen:

 Agnieszka Kobus (* 1990), polnische Ruderin
 Arthur Kobus (1879–1945), deutscher Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg
 August Kobus (1900–1946), deutscher Politiker, NSDAP-Ortsgruppenleiter und Bürgermeister von Freilassing
 Jacob Derk Kobus (1858–1910), niederländischer Agrikulturchemiker
 Kathi Kobus (1854–1929), deutsche Gastronomin
 Mirosław Kobus (* 1985), polnischer Biathlet
 Nicolai Kobus (* 1968), deutscher Lyriker
 Stefan Kobus (* 1963), deutscher Journalist
 Waldemar Kobus (* 1966), deutscher Schauspieler

Weitere Bedeutungen von Kobus:
 wissenschaftlicher Name der Gattung der Wasserböcke
 Kobus!, südafrikanische Metalband